«The Whole World Is a Stage» — это сингл, вышедший в 1967 году, но записанный американской R&B музыкальной группой the Fantastic Four для лейбла Ric-Tic в 1966 году. Он был написан Альбертом «Элом» Гамильтоном, Юджином Гамильтоном (под псевдонимом Ронни Сэвой) и Эдом Вингейтом, а спродюсирован Элом Кентом (псевдоним Эла Гамильтона) и Вингейтом. Участник группы «Sweet» Джеймс Эппс руководил записью, а поддержку ему оказывали Ральф Прюитт, Джозеф Прюитт и Уоллес «Тоби» Чайлдс.

Третий сингл группы, «The Whole World Is a Stage», стал их единственным большим хитом, достигнув 6-го места в американском чарте Billboard R&B в 1967 году. Он также попал в американский хит-парад Billboard Hot 100, достигнув 63-го места.

Примечания 

Песни 1966 года
Синглы 1967 года